Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 107-es, illetve 107E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 107-es busz (Budapest)tervezett
 107-es busz (Budapest, 1971–1976)megszűnt
 107-es busz (Budapest, 2014–2016)megszűnt
 107E busz (Budapest, 2013–2014)megszűnt

 107E busz (Pécs)
 107-es busz (Pécs, 2016)megszűnt
 107-es busz (Pécs, 1985–2011)megszűnt